Medal of Honor: Frontline — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Является четвёртой по счёту игрой из серии Medal of Honor, разработана была студией EA Los Angeles и издана компанией EA Games. Игрок берёт под свой контроль лейтенанта американского OSS Джимми Паттерсона. Действие в Frontline происходит, как и в первой игре, во время Второй мировой войны. Совершая путешествие по всей Европе, Паттерсон борется с нацистской Германией. Североамериканский релиз Frontline состоялся для PlayStation 2 29 мая 2002 года, а также для консолей Xbox и GameCube 7 ноября 2002 года.

В 2010 году состоялся выход переиздания игры в высоком разрешении для консоли PlayStation 3. Изначально игра распространялась вместе с ограниченным изданием Medal of Honor (2010), однако чуть позже стала продаваться отдельно в PlayStation Network.

Игровой процесс 
Frontline представляет собой шутер от первого лица, где игрок берёт под свой контроль солдата времён Второй Мировой Войны, который сражается против Вермахта, используя реальное оружие того времени, а также выполняет ряд специальных военных операций. Перед стартом каждой миссии игрок проходит брифинг, в ходе каждого из которых ему объясняют сюжет и знакомят с новыми персонажами. Каждая миссия состоит из некоторого числа линейных уровней, каждый из которых представляет собой уникальную локацию, требующую особого подхода от игрока. Персонаж игрока начинает свой путь с момента высадки в Нормандии, окружённый контролируемыми искусственным интеллектом дружественными солдатами и вынужденный прорываться сквозь укрепления противника в быстром темпе и постоянно отстреливаясь. Впрочем, с развитием истории, игрок будет участвовать во многих тайных операциях, среди которых будет даже проникновение под прикрытием. Всё это будет происходить на захваченных нацистской Германией территориях, таких как города, сёла, поместья и верфи. Задачи игрока также постоянно разнятся по ходу прохождения, обычно они требуют от него такие действия как проникновение, шпионаж, спасение или разведка. Из-за различий в миссиях и локациях геймплей также постоянно меняется. Многие миссии ставят во главе угла экшен-составляющую, однако есть и те, где делается упор на скрытность и разведку. Большинство заданий выполняются в одиночку, однако есть и те, где игроку помогают союзные бойцы. Здоровье персонажа ограничено определённым числом очков и отображается отдельным индикатором, восполнить его можно путём подбора аптечек, которые раскиданы по уровням.

В ходе выполнения заданий игрок может заслужить медаль. В конце каждого уровня подводится статистика, а за выполнение целей, убийство врагов и сохранение своего здоровья в пределах нормы игрок награждается рейтингом: бронзовой, серебряной, либо золотой звездой.

Сюжет 
Сюжет начинается с лейтенанта Джимми Паттерсона, который принимает участие штурма Омаха-Бич в рамках операции «Оверлорд» (считается, что эта миссия была взята из фильма Спасти рядового Райана), после штурма ОСС отправляет его уничтожить немецкую подводную лодку U-4902. После выполнения спецоперации OСС обнаруживает, что нацисты строят секретное оружие, но связь с Голландским Сопротивлением отсутствует. В результате Паттерсон присоединяется к 82-й воздушно-десантной дивизии во время операции «Маркет-Гарден», чтобы найти агента Геррита и получить важную информации. Получив важную информацию, OСС узнаёт, что секретное оружие — это высокотехнологичный реактивный самолёт под названием HO-IX. Паттерсон приступает к уничтожению самолёта, однако по пути он должен пересечь мост Неймегена, обезвредить взрывчатку и отправить снабжение в 1-ю британскую воздушно-десантную дивизию, обороняющуюся в Арнеме. OСС выслеживает человека, ответственного за строительство истребителя («Гауптштурмфюрер СС по имени Рудольф Ульбрихт фон Штурмгейст»). Паттерсон отправляется в Эммерих, чтобы отследить Штурмгейста, проникает в его личном поезд. Но Паттерсон не смог поймать его, прежде чем он смог убежать. Несмотря на то, что охота за Штурмгейста была бесплодной, Паттерсон смог проникнуть в секретный аэродром за пределами Готхы, где находится реактивный самолёт, уничтожает производство секретного оружия, убивает Штурмгейста и улетает с помощью HO-IX.

Разработка 
При разработке игры, EA Los Angeles решили сделать ремейк одного из уровней Allied Assault, который в итоге стал вступительным уровнем во Frontline. Однако в качестве главного героя в нём выступает Джимми Паттерсон, при том, что в прошлой игре там был другой персонаж. Это было сделано нарочно, чтобы не путать игрока сменой главных героев во время повествования.

Саундтрек 

Medal of Honor: Frontline Original Soundtrack Recording — это альбом музыкального сопровождения для одноимённой игры. Музыку сочинил знаменитый американский композитор Майкл Джаккино весной 2001 года. Саундтрек был исполнен оркестром Northwest Simfonia и записан Стивом Смитом в Часовне Бастыр, неподалёку от Сиэтла. Запись музыки проводилась в период между 11 и 15 июня 2001 года. На момент выхода этот саундтрек, с его более чем 70 минутами продолжительности, 80-инструментальным оркестром, а также с полноценным хором, считался наиболее амбициозным в истории серии Medal of Honor.

В отличие от релизов саундтрека к Medal of Honor и Medal of Honor: Underground, CD-альбом с музыкой из Frontline распространялся не с помощью Amazon, а через онлайн-магазин EA Games. Цифровой релиз альбома состоялся в 2005 году, через три года после выхода игры.

Список композиций 
Весь текст сочинён Скоттом Лангто; вся музыка написана Майклом Джаккино.

Рецензии и награды 

К июлю 2006 года версия игры для PlayStation 2 продалась 2,5 миллионов раз, что принесло 95 миллионов долларов прибыли в Соединённых Штатах, не считая другие страны. Журнал Next Generation поставил игру на восьмое место в рейтинге наиболее продаваемых игр, которые выходили на PlayStation 2, Xbox или GameCube в период между январём 2000 и июлем 2006 года в США. Также известно, что в Великобритании продажи составили более чем 600 000 копий.

Игра была очень тепло принята критиками, что хорошо видно по её рейтингу на Metacritic.

Переиздание 
На выставке Е3 2010 было анонсировано переиздание игры в высоком разрешении. Обновлённая Frontline распространялась на платформе PlayStation 3 вместе с Medal of Honor (2010), она включала в себя обновлённые геймплейные особенности, поддержку трофеев и переработанную графику в высоком разрешении. У игрока имеется возможность играть с классическими настройками управления, либо с адаптированными под современные стандарты. С августа 2011 года Frontline можно купить отдельно в PlayStation Network.

Примечания 

Игры для PlayStation 2
Игры для Xbox
Игры для GameCube
Игры для PlayStation 3
Сценарии и сюжеты Стивена Спилберга
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Компьютерные игры, разработанные в США